Михаил Лысов:
 Лысов, Михаил Павлович (род. 1998) — российский футболист.
 Лысов, Михаил Сергеевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.